Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2008/09 — 12-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 19 сентября 2008 года по 18 января 2009 года. Проведение суперфинала было доверено Руану, Франция. Всего в турнире приняли участие 19 стран, от которых выступали по одной команде. «Мартин» стал впервые в своей истории победителем кубка, несмотря на поражение в последнем матче суперфинала от «Руана» со счётом 5:4.

Участвующие команды 

В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2009 года приняли участие 19 команд из 19 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а «Мартин» и «Руан» автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 19 по 21 сентября 2008 года в Нови-Саде, Сербия. Победитель группы выходил во второй раунд.

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 17 по 19 октября 2008 года в Электренае (Литва) и Меркуря-Чуке (Румыния). Победители групп вышли в третий раунд.

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+3).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда проходили с 21 по 23 ноября 2008 года в Лиепае (Латвия) и Больцано (Италия). Победители групп вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал прошёл с 16 по 18 января 2009 года в Руане, Франция. Первый раз в своей истории обладателем кубка стал клуб «Мартин».

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

2008/09
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее